Samuel D. Sturgis ist der Name folgender Personen:

* Samuel Davis Sturgis (1822–1889), US-amerikanischer General
 Samuel D. Sturgis III (1897–1964), US-amerikanischer Generalleutnant